

Persone 
 Andrej Babiš – politico e imprenditore ceco
 Emil Babiš – ex saltatore con gli sci cecoslovacco

Altro 
 Babis Spur – sperone roccioso nella parte meridionale della catena del Nash, in Antartide

Pagine correlate 
 Governo Babiš